Евстафеев — русская фамилия.

Известные носители 
 Евстафеев, Алексей Владимирович — футболист, тренер.
 Евстафеев, Серафим Васильевич — советский строитель, работник органов государственной безопасности СССР.